Кордон Октябрьский — название населённых пунктов:

Россия 
 Кордон Октябрьский — населённый пункт в Бобровском районе Воронежской области.
 Кордон Октябрьский — населённый пункт в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Кордон Октябрьский — населённый пункт в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Кордон Октябрьский — населённый пункт в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Кордон Октябрьский — населённый пункт в Уваровском районе Тамбовской области.